Градница:

 Градница — город в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Севлиево.
 Градница — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Тервел.